Куман:
 Куман (посуда) — вид кувшина с ручкой, узким носиком и крышкой.
 Куман (язык) — папуасский язык, на котором говорят народы куман и генагане в Папуа-Новой Гвинее.

Фамилия 
 Вентидий Куман — римский прокуратор Иудеи (48—52). 
 Куман, Мартин (1938—2013) — нидерландский футболист, отец Рональда и Эрвина Кумана.
 Куман, Рональд (род. 1963) — нидерландский футболист и тренер, брат Эрвина Кумана.
 Куман, Эрвин (род. 1961) — нидерландский футболист и тренер, брат Рональда Кумана.